Reproduktion kan syfta på

 Reproduktion (sociologi) – en sociologisk term
 Reproduktion – en biologisk term, se fortplantning
 Konstreproduktion – ett uttryck inom konsten

Se även
Reproducerbarhet – begrepp inom vetenskapsteorin
 Reproteknik